Сертиндо́л — лекарственное средство, нейролептик. Впервые
одобрен к использованию в Европе с 1996 года. Регистрация лекарственного средства в Российской Федерации под торговым названием «Сердолект» — с августа 2005 года.

Негативное воздействие сертиндола на сердечную деятельность привело к тому, что в 1998 году он был изъят из продажи в ряде стран, однако последующие исследования позволили вернуть в клиническую практику этот препарат.

Фармакологическое действие 
Атипичный нейролептик, производное фенилиндола. Оказывает антипсихотическое действие, обусловленное селективной блокадой мезолимбических дофаминергических нейронов и сбалансированным ингибирующим действием на центральные дофаминовые D2-рецепторы и серотониновые 5-НТ2 рецепторы, а также на альфа1-адренергические рецепторы. Не влияет на мускариновые и H1-гистаминовые рецепторы, редко повышает уровень пролактина.

Фармакокинетика 
Хорошо абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, TCmax — 10 ч. Приём пищи не оказывает влияния на степень абсорбции. Связь с белками — 99,5 %. Метаболизируется в печени при участии цитохрома P450 CYP2D6 и CYP3А с образованием неактивных метаболитов.  — около 3 дней. Проникает через ГЭБ и плацентарный барьер. Сертиндол и его метаболиты выводятся в основном с калом и частично с мочой. Гемодиализ не влияет на фармакокинетику препарата.

Показания 
Лечение шизофрении. Сертиндол не рекомендуется назначать в экстренных ситуациях для купирования острых психотических расстройств в связи с его слабым седативным действием. Монотерапия сертиндолом не рекомендуется при выраженном психомоторном возбуждении в рамках острого психотического состояния.

Способ применения и дозы 
Дозировку сертиндола необходимо наращивать постепенно во избежание гипотензивных эффектов. Назначают внутрь вне зависимости от приёма пищи начиная с 4 мг в сутки, постепенно повышая суточную дозу на 4 мг каждые 4—5 дней до получения терапевтического эффекта в диапазоне от 12 до 20 мг\сут. Наивысшей допустимой дозой является 24 мг\сут.

Возможно начало терапии сердолектом с постепенным наращиванием суточной дозы и одновременным прекращением перорального приёма другого нейролептика. При использовании в лечении пролонгированных форм нейролептиков сердолект назначается вместо следующей инъекции депо.

Побочные действия 
Экстрапирамидные расстройства (нейролептический синдром), в том числе поздняя дискинезия, при применении сертиндола развиваются с частотой, сопоставимой с использованием плацебо. Из других неврологических нарушений возможны миалгия, головная боль, головокружение, судорожные расстройства (с осторожностью назначается пациентам с судорожными припадками в анамнезе), парестезии.  

Злокачественный нейролептический синдром: развитие маловероятно.

Психические побочные действия: седативный эффект, сонливость, бессонница, астения, депрессия.

Возможные вегетативные побочные эффекты, обусловленные адренолитической и холинолитической активностью сертиндола, в порядке убывания частоты проявления: уменьшение объема эякулята; головокружение; сухость во рту; гипотензия ортостатическая (постуральная), носящая транзиторный (преходящий) характер.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: при лечении сертиндолом удлиняется интервал QT. Возможны пароксизмы желудочковой тахикардии (типа «torsade de pointes»).

Со стороны желудочно-кишечной системы: диспепсия, запор, тошнота. 

Со стороны дыхательной системы: ринит и затруднение дыхания носом, одышка.

Возможные обменные и эндокринные нарушения: увеличение массы тела (идентично с показателями у пациентов, принимавших рисперидон); гипергликемия (отмечены изменения у 4% больных, получавших лечение сертиндолом, в сравнении с 2% больных, принимавших плацебо); развитие периферических отёков.

Холестерин общий, триглицериды, пролактин, глюкоза: клинически значимое повышение на фоне приёма сертиндола происходит редко.

Лекарственные взаимодействия 
Запрещено использование в сочетании с препаратами, удлиняющими интервал QT или ингибирующими метаболизм сертиндола (участие [[Цитохром P450|цитохромов P450]]2D6 и P4503A).

Верапамил, дилтиазем, эритромицин: при одновременном применении незначительное увеличение (менее 25 %) концентрации сертиндола в плазме.

Карбамазепин, рифампицин, фенитоин, фенобарбитал: при одновременном применении снижение концентрации сертиндола в плазме.

Пароксетин, флуоксетин, хинидин (ингибируют цитохром P450 2D6): при одновременном применении увеличение концентрации сертиндола в плазме. Рекомендовано проведение ЭКГ до и после изменения дозы данных препаратов.

Исследования на животных 
По имеющимся научным данным, сертиндол у животных подавлял мезолимбическую дофаминовую активность с незначительным влиянием на область чёрного вещества и полосатого тела (нигростриальная зона), с подтверждением редуцирующего воздействия на симптоматику психотического уровня без развития экстрапирамидных неврологических побочных эффектов (паркинсонизм, гиперкинезы).

Противопоказания и меры предосторожности 
Пациентам с сердечно-сосудистыми нарушениями (аритмии, инфаркт миокарда в анамнезе) сертиндол назначать с осторожностью. Сертиндол может вызывать серьёзные сердечно-сосудистые осложнения, в том числе приводящие к летальным исходам. Во время лечения этим препаратом необходим регулярный контроль ЭКГ: при достижении стабильного состояния (через 3—4 недели по достижении полноценной дозы), а также каждые 3 месяца в ходе долгосрочного лечения.

Препарат противопоказан при удлинении интервала QT у мужчин свыше 450 мс, у женщин — 470 мс, при печёночной, почечной недостаточности, наличии у пациента в прошлом судорожных припадков.

Отсутствуют научные данные о безопасности применения при беременности и кормлении грудью. При беременности не рекомендован к назначению. Грудное вскармливание следует прекратить при необходимости применения сертиндола.

Не рекомендуется к применению у детей и подростков до 18 лет, поскольку опыт применения к данной категории пациентов отсутствует. 

Не рекомендуется в период приема сертиндола управлять автотранспортным средством, работать с движущимися механизмами до выяснения индивидуальной реакции организма на препарат.

Примечания

Литература 
 Ж.М. Азорин, А. Каладян, Э. Факра, М. Адида. Применение сертиндола для лечения шизофрении. Госпиталь Св. Маргариты (Марсель, Франция. Социальная и клиническая психиатрия 2011, т. 21, №1. http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-sertindola-dlya-lecheniya-shizofrenii

 M. A. Крок, Д. Набер, M. Лейдер, Ф. Тибо, M. Дрици, Б. Эверитт, Г. Холл, C. Ле Женне, A. Мито, Дж. Пескенс, С. Приори, M. Стуркенбум, С. Томас, П. Тангхой, M. Туми, Р. Манн, Н. Д. Муре (Германия, Великобритания, Франция, Дания, Италия, Нидерланды). Суицидальные попытки в проспективной когорте больных шизофренией, получавших лечение сертиндолом или рисперидоном. http://cyberleninka.ru/article/n/suitsidalnye-popytki-v-prospektivnoy-kogorte-bolnyh-shizofreniey-poluchavshih-lechenie-sertindolom-ili-risperidonom

 А. А. Мухин, С. А. Гришин (Отдел медицины российского подразделения компании Х. Лундбек, Москва). Сертиндол глазами ученых, исследователей и психиатров практиков. Социальная и клиническая психиатрия 2011, т. 11, №2. http://cyberleninka.ru/article/n/sertindol-glazami-uchenyh-issledovateley-i-psihiatrov-praktikov

 Н. Г. Незнанов, Г. Э. Мазо. Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева. Сертиндол в реальной клинической практике после неудачного курса терапии атипичным антипсихотикам (результаты российской наблюдательной шестимесячной программы). Обозрение психиатрии и медицинской психологии №3, 2013. http://psychiatr.ru/files/magazines/2013_09_obozr_603.pdf

 Н. Г. Незнанов, Г. Э. Мазо, М. А. Ганзенко. Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева, СПбГУ, СПб ГБУЗ ПНД №3. Опыт применения сертиндола у пациентов с расстройствами шизофренического спектра. Обозрение психиатрии и медицинской психологии №2, 2013. http://psychiatr.ru/files/magazines/2013_06_obozr_584.pdf

 Инструкция (информация для специалистов) по медицинскому применению препарата Сердолект (Serdolect®). http://medi.ru/doc/f4412.htm

 Справочник ВИДАЛЬ. Лекарственные препараты в России — 20-е издание — М.: ЮБМ Медика Рус, 2014. — С. Б-1035 – Б-1037. — 1600 с. — ISBN 978-5-89892-197-2

Нейролептики

Производные индола
Фторорганические соединения
Хлорорганические соединения